Il existe deux châteaux portant le nom de château de Durtal :
le château de Durtal en Anjou sur la commune de Durtal 
le château de Durtal en Bourgogne sur la commune de Montpont-en-Bresse

Durtal